Marcus Perperna ist der Name folgender Personen:

* Marcus Perperna (Gesandter), römischer Gesandter 
 Marcus Perperna (Konsul 130 v. Chr.) († 129 v. Chr.), römischer Politiker
 Marcus Perperna (Konsul 92 v. Chr.) (~147 v. Chr.–49 v. Chr.), römischer Politiker, Censor 86 v. Chr.
 Marcus Perperna (Prätor 82 v. Chr.) († 72 v. Chr.), römischer Politiker